Laurasiatheria – klad ssaków łożyskowych przez niektórych klasyfikowany w randze nadrzędu, który został zdefiniowany w wyniku badań genetycznych i molekularnych gromady ssaków. Nazwa nadrzędu pochodzi od superkontynentu Laurazji, na którym pod koniec późnej kredy wyewoluowała ta grupa ssaków. 

Podział Laurasiatheria na rzędy według filogenetyki molekularnej przedstawia się następująco: 
 Laurasiatheria
 Erinaceomorpha, m.in. jeżowate
 Soricomorpha, m.in. kretowate i almikowate
 Cetartiodactyla, m.in. walenie i przeżuwacze 
 Pegasoferae
 nietoperze (Chiroptera)
 nieparzystokopytne (Perissodactyla)
 Ferae
 łuskowce (Pholidota)
 drapieżne (Carnivora)

Kladogram 
 

Niekiedy w podziale tym Ferae i nieparzystokopytne łączy się we wspólny klad Zooamata, ale jest to niepewne, gdyż dokładne relacje genetyczne między nietoperzami a tymi grupami nie są znane. 

Do Laurasiatheria zalicza się również cztery wymarłe grupy:
 †Condylarthra 
 †Mesonychia 
 †Meridiungulata 
 †Cimolesta 
 †Creodonta

Bibliografia 
 William J. Murphy, Eduardo Eizirik, Mark S. Springer et al., Resolution of the Early Placental Mammal Radiation Using Bayesian Phylogenetics,Science, Vol 294, Issue 5550, 2348-2351, 14 December 2001.
 Jan Ole Kriegs, Gennady Churakov, Martin Kiefmann, Ursula Jordan, Juergen Brosius, Juergen Schmitz. (2006) Retroposed Elements as Archives for the Evolutionary History of Placental Mammals. PLoS Biol 4(4): e91. (pdf version)
 Kitazoe Y, Kishino H, Waddell PJ, Nakajima N, Okabayashi T, et al (2007) "Robust Time Estimation Reconciles Views of the Antiquity of Placental Mammals." PLoS ONE 2(4): e384. doi:10.1371/journal.pone.0000384
 

Ssaki